Steinkellner heißen folgende geographischen Objekte:

 Steinkellner (Gemeinde Waldburg), Ort bei Waldburg, Bezirk Freistadt, Oberösterreich

Steinkellner ist der Familienname folgender Personen:

 Elisabeth Steinkellner (* 1981), österreichische Schriftstellerin (Papierklavier 2020)
 Ernst Steinkellner (* 1937), österreichischer Tibetologe und Indologe
 Günther Steinkellner (* 1962), österreichischer Politiker
 Jakob Steinkellner (* 1995), österreichischer Akkordeonist
 Karl Steinkellner (1720–1776), österreichischer Jesuit und Philosoph
 Yannick Steinkellner (* 1992), österreichischer Autor und Poetry-Slammer